Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA, Svizzera) Inglese: Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB)
 Air Accident Investigation Bureau of Singapore (Singapore)
 Air Accidents Investigation Branch (Regno Unito)
 Rannsóknarnefnd flugslysa – Inglese: Aircraft Accident Investigation Board (AAIB)
 Air Accident Investigation Bureau (Mongolia)